L'édition 2021 du tournoi de tennis d'Umag se déroule du 19 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Italien Lorenzo Musetti et du Japonais Taro Daniel. Ils sont respectivement remplacés par Carlos Taberner et Andrej Martin.

Lauréats 
L'Espagnol Carlos Alcaraz remporte le tournoi en battant en finale Richard Gasquet. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple. À 18 ans et 81 jours, il devient le troisième plus jeune vainqueur d'un tournoi sur le circuit principal depuis le début des années 2000 après Kei Nishikori (18 ans et 50 jours) et Rafael Nadal (18 ans et 73 jours).

En double, Fernando Romboli et David Vega Hernández décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Tomislav Brkić et Nikola Čačić. Il s'agit de leur  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Umag
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2021
Umag
Sport en Croatie en 2021
Tennis en juillet 2021